Dit is de wereldranglijst van december 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2002.

Mannen 12